Matt Ellis, född 31 augusti 1981 i Welland, Ontario, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Buffalo Sabres i NHL.

Statistik

Klubbkarriär

Externa länkar

Födda 1981
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Grand Rapids Griffins (2001–)
Spelare i Detroit Red Wings
Spelare i Los Angeles Kings
Spelare i Portland Pirates
Spelare i Buffalo Sabres
Män
Levande personer
Idrottare från Ontario
Spelare i Toronto St. Michael's Majors
Personer från Welland
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft